Сезон 2015/2016 для «Кливленд Кавальерс» стал 46-м сезоном в истории клуба.

Драфт

Состав

Положение в турнирной таблице

Сыгранные матчи

Регулярный сезон

Ссылки 

НБА в сезоне 2015/2016
Сезоны Кливленд Кавальерс
2016 год в баскетболе